Итапе ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Ильеус-Итабуна. Население составляет 13 906 человек на 2006 год. Занимает площадь 443,270 км². Плотность населения — 31,4 чел./км².

История 
Город основан 28 декабря 1961 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 30.394.967,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.134,03 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,653 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия